Chaniotis (, „von Chania“) ist eine griechische Bezeichnung für:

 Chaniotis (Kassandra), Ort in der Gemeinde Kassandra, Region Zentralmakedonien 

einen Familiennamen
 Angelos Chaniotis, griechischer Althistoriker